Antilly, commune française de la Moselle
 Antilly, commune française de l'Oise

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France